Rambaud steht für:

 Rambaud, Gemeinde im Département Hautes-Alpes, Frankreich
 La Chapelle-Rambaud, Gemeinde im Département Haute-Savoie, Frankreich

Rambaud ist der Familienname folgender Personen:

 Agathe de Rambaud (1764–1853), von 1785 bis 1792 die Gouvernante des Dauphin Louis Joseph Xavier François de Bourbon, dauphin de Viennois
 Alfred Nicolas Rambaud (1842–1905), französischer Historiker und Politiker
 Honorat Rambaud († 1586), französischer Romanist und Rechtschreibreformer
 Joseph Rambaud (1849–1919), französischer Professor, Wirtschaftler und Geschäftsmann
 Patrick Rambaud (* 1946), französischer Schriftsteller
 Pierre Rambaud (1852–1893), französischer Bildhauer

Siehe auch:

 Rambeau
 Rambo
 Rimbaud